Millville (Califórnia)
Millville (Delaware)
Millville (Iowa)
Millville (Minnesota)
Millville (Nova Jérsei)
Millville (Ohio)
Millville (Pensilvânia)
Millville (Utah)
Millville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos